Gaio Furio Pacilo – politico romano del V secolo a.C.
 Gaio Furio Pacilo – politico e militare romano del III secolo a.C.
 Gaio Furio Pacilo Fuso – console romano del V secolo a.C.